Kreklow ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Kreklow (1879–?), deutscher SS-Obersturmbannführer und Oberregierungsrat
 Molly Kreklow (* 1992), US-amerikanische Volleyballspielerin